Veuliah é uma banda brasileira de death metal formada em 1996 na cidade de Salvador, Bahia.

Biografia 

Formado em outubro de 1996, em Salvador, Bahia, o Veuliah surgiu com a proposta de fundir a base do death metal com melodias de teclado, alternando, assim, a agressividade e a morbidez com suaves harmonias, a fim de arquitetar uma sonoridade complexa num clima sombrio e brutal. Com um estilo pioneiro para a época, o grupo logo se destacou entre as bandas locais e conquistou rapidamente uma grande aceitação do público.

DT Temple of Fears/The Last Breath 

Com poucos meses de formação ainda em 1996, grava a demo tape "Temple of Fears" e no ano seguinte “The Last Breath”. Alcançam boa repercussão de crítica em fanzines e revistas especializadas. Em seguida, o Veuliah realiza uma série de shows, dentro e fora do estado, e participa com destaque de coletâneas como o “Dois da Bahia”.

EP Black Spirit 
Após algumas mudanças em sua formação, o grupo retorna com um line up estabilizado e mais entrosado e composições maduras. Mantendo sempre a busca por inovação para a construção do seu estilo próprio, lança, em 2003, o EP “Black Spirit”, que contou com faixa homônima e “Virtual Salvation”. Com este trabalho, o Veuliah, mais uma vez, se destaca no cenário nacional com críticas favoráveis nas maiores revistas do segmento, como Rock Brigade e Roadie Crew, além de figurar em indicações e votações de melhor demo, revelação de 2003 e promessa para 2004 em relevantes sites especializados.

Deep Visions of Unreality 
Em maio de 2004, a banda finalmente entra em estúdio para iniciar a produção do seu álbum de estreia, “Deep Visions of Unreality”, lançado em 2005, que colocou definitivamente o Veuliah entre os grandes nomes do metal brasileiro. Pelos cinco anos seguintes, o grupo seguiu divulgando o debut por todo o país e participando de importantes festivais, inclusive sagrando-se campeão, em 2007, do 1º W:O:A Metal Battle, seletiva nacional para o Wacken Open Air, entre as principais bandas do Nordeste.

Chaotic Genesis 
Em 2011, o grupo lança o EP "Lost By Time", antecipando duas faixas do seu segundo álbum - Chaotic Genesis  - que foi lançado no mês de Fevereiro do ano de 2013. A Veuliah segue divulgando seu mais novo trabalho (Chaotic Genesis) em shows, entrevistas e venda de material.

EP Mystical Reasons 
Em 2019, é lançado o EP intitulado "Mystical Reasons", contando com duas faixas inéditas, uma prévia do novo disco da banda a ser lançado.

Integrantes 
Fabio Gouvêa (vocals)
Julio Gouvêa (guitarra)
Ricardo Sanct (guitarra)
Luciano Veiga (teclados)
Leandro Campos (baixo)
Ricardo Agatte (bateria)

Cronologia de Integrantes

Discografia

Álbuns 
Deep Visions of Unreality - 2004
Chaotic Genesis - 2013

Demos & Singles 
Temple of Fears - 1996
The Last Breath - 1997
Black Spirit - 2003
Lost By Time - 2011
Mystical Reasons - 2019

Videografia 
Mystical Reasons Lyric Video - 2019

Ligações Externas
 Facebook Oficial
 MySpace Oficial
 Spotify Veuliah

Bandas da Bahia
Bandas formadas em 1996
Bandas de metal sinfônico
Bandas de death metal do Brasil
Bandas de death metal melódico